Dirce Migliaccio
Edmundo Migliaccio
Flávio Migliaccio
Giulio Migliaccio

Desambiguações de sobrenomes